Айтаска () — топоним в США:

 Айтаска — округ в штате Миннесота, США. 
 Айтаска — тауншип в округе Клируотер, штат Миннесота, США.
 Айтаска — озеро в США, исток Миссисипи